Epimetheus er benævnelsen for flere ting:
 Epimetheus – græsk titan
 Epimetheus (måne) – en af planeten Saturns måner opkaldt efter efter ovenstående titan